Обдаровані діти — майбутнє України— благодійна організація, яка спрямована на пошук і заохочення розвитку талановитих дітей та молоді, їх підтримку.

Місія та мета 
Місія Фонду — системне сприяння формуванню нового, ініціативного, самостійного, мислячого, відповідального покоління — майбутнього України. Діяльність Благодійного фонду «Обдаровані діти — майбутнє України» спрямована на допомогу у вирішенні цього загальнодержавного завдання шляхом втілення освітніх, культурних, оздоровчих програм підтримки талановитих дітей і молоді з малозабезпечених сімей, сиріт, напівсиріт. Фонд надає матеріальну, технічну, гуманітарну, інформаційну допомогу в рамках власних благодійних програм і проєктів.
Основна мета Фонду полягає у пошуку і заохоченні розвитку талановитих дітей та молоді, їх підтримці. Фонд прагне сформувати приклад добродійності, а також сприяти зміцненню престижу і ролі благодійних організацій, меценатів, спонсорів у благородній справі допомоги молодому поколінню українців.

Історія Фонду 
Фонд «Обдаровані діти — майбутнє України» розпочав роботу 28 вересня 2007 року. Фонд працює за розробленими програмами, узяв під патронат кілька київських шкіл-інтернатів і музичну школу-інтернат ім. М.Лисенко, де особлива увага приділяється творчому розвитку дітей та молоді. Для майбутніх музикантів Влада започаткувала іменні стипендії, передає комплекти комп'ютерного та музичного обладнання.
У 2009 році за ініціативою Фонду Влади Прокаєвої вперше пройшов Всеукраїнський конкурс-фестиваль «На Святого Миколая творча іскорка палає», у якому взяли участь понад 10 000 дітей. Нагородження переможців відбулося у колонній залі КМДА. У 2011 році Фонд запровадив Всеукраїнський культурно-освітній проєкт «Всесвітня спадщина в руках молоді» (Україна 2011) , що базується на однойменній програмі Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ініціатива покликана підвищити культурну компетентність української молоді, сприяти вихованню поваги до культурної спадщини України, національних традицій та надбань. В рамках проєкту проведені заняття, тренінги, майстерні і тематичні екскурсії до об'єктів культурної та природної спадщини України, а також Всеукраїнський конкурс молодіжної творчості «Культурна спадщина України очима молоді», підсумкова виставка котрого відбулася 1 червня у Палаці «Україна». У червні 2011 року в рамках проєкту до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища відбулася акція з висадки 50-ти деревовидних півоній «Зелена алея ООН», що пройшла у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка.
У 2010-му Фонд Влади Прокаєвої розпочав Всеукраїнську програму поповнення 24-х обласних бібліотек України для юнацтва «З книгою в серці» (загальна сума поповнень 1 000 000 гривень). У грудні 2010-го відбувся проєкт «Зірки. З книгою в серці», у рамках якого 49 найвідоміших українських зірок узяли участь у фотосесії, відбувся обмін думками щодо читання з метою особистим прикладом надихнути учнів та студентів на читання.
У лютому 2011 року розпочалась Всеукраїнська соціальна Кампанія з популяризації читання «Читай книгу», з метою підняття престижу читання в Україні, повернення книзі читача, зацікавлення ідеєю читання молодого покоління, збереження української культури.
У 2010 році розпочато соціальну програму адаптації для дівчаток зі шкіл-інтернатів, ПТУ, сиріт та із малозабезпечених сімей «Я — Берегиня», де, окрім психологів, педагогів та медичних працівників, секретам професійної майстерності їх навчали зірки ТБ, спорту, кіно та шоу-бізнесу. Фіналом соціальної програми став «Бал Берегинь», що пройшов у КМДА за участю відомих діячів культури та мистецтва України.

Програми Фонду 
Фонд надає матеріальну, технічну, гуманітарну, інформаційну допомогу в рамках власних благодійних програм, серед яких:

1.Програма соціальної адаптації для дівчат «Я-Берегиня»

2.Програма фонду Всеукраїнський благодійний проєкт «З книгою в серці»

3.Програма фонду «Підтримай юний талант»

4.Програма фонду «Школа успіху»

5.Програма фонду «Діалог культур і цивілізацій»

6.Програма фонду «Всесвітня спадщина»

Всесвітня спадщина

Проєкт Всесвітня спадщина в руках молоді 
Це Всеукраїнський культурно-освітній проєкт, що базується на однойменній програмі Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Всеукраїнський культурно-освітній проєкт «Всесвітня спадщина в руках молоді» ставить за ціль зробити популярною та загальнодоступною інформацію стосовно Національної та Всесвітньої культурної та природної спадщини, викликати у молодого покоління зацікавленість у вивченні її історії, долучити до захисту та збереження даних об'єктів. Головна мета Проєкту — підвищити культурну компетентність української молоді, сприяти вихованню поваги до української мови та культури, національних традицій, шанобливого ставлення до культурної спадщини України. За характером і масштабом подібний Проєкт реалізується в Україні вперше. Проєкт проводиться за підтримки Міністерства культури України та у співробітництві з Національною комісією України у справах ЮНЕСКО. Тривалість Проєкту — березень-травень 2011 р. В рамках Проєкту передбачено проведення занять, тренінгів, майстерень і тематичних екскурсій до об'єктів культурної та природної спадщини України, проведення Всеукраїнського конкурсу «Культурна спадщина України очима молоді», видання української версії посібника «Всесвітня спадщина в руках молоді», а також проведення Всеукраїнської молодіжної конференції з питань охорони та збереження Національної та Всесвітньої культурної та природної спадщини. До участі у Проєкті було залучено учні асоційованих шкіл ЮНЕСКО, переможці Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії та учні-члени Київської Малої академії наук з секцій мистецтвознавства, фольклористики, історичного та географічного краєзнавства та історії України віком 13-15 років. Кількість учасників Проєкту −100 осіб

Діалог культур і цивілізацій 
Програма має на меті ознайомити дітей та молодь із культурною спадщиною та традиціями закордонних країн. Втілення програми здійснюється за сприяння та підтримки посольств країн світу. Разом з Посольством Грузії в Україні у березні 2009-го відбулася культурна акція, що допомогла вихованцям Київської школи-інтернату № 14 познайомитися з традиціями та культурою грузинського народу. У лютому 2010 року разом з Посольством Аргентинської Республіки в Україні був організований концерт, присвячений 200-й річниці Незалежності Аргентинської Республіки. Учні школи-інтернату імені М.Лисенка взяли участь у конкурсі скрипалів, котрий пройшов у липні 2010 року в столиці Аргентини Буенос-Айресі, а також прийняли в дарунок ноти чотирьох творів аргентинського композитора та піаніста Аріеля Раміреса.

3 грудня 2010 року у Національній філармонії України відбувся концерт, присвячений 200-річчу від дня народження видатного польського композитора Фридерика Шопена (1810—1849). Акція стала можливою завдяки співпраці Благодійного фонду Влади Прокаєвої «Обдаровані діти — майбутнє України» та Польського Інституту у Києві. Симфонічний оркестр Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені М. В. Лисенка (Художній керівник та диригент — заслужений артист України Сергій Солонько) виконав твори композитора. Солісти — лауреати міжнародних конкурсів, учні Київської середньої спеціалізованої музичної школи імені М. В. Лисенка.

З книгою в серці 
Програма «З книгою в серці» направлена на вирішення проблеми наповнення та оновлення обласних бібліотек України для юнацтва та збереження інтелектуального майбутнього українських дітей. Сприяння реалізації творчого та інтелектуального потенціалу молодого покоління, яке відповідає принципам програми ЮНЕСКО «Бібліотеки» та цілям «Декади літератури», призначеної ЮНЕСКО на період з 2003 по 2012. Організатором проєкту виступає Благодійна організація "Благодійний фонд «Обдаровані діти — майбутнє України» у співпраці з Державним закладом «Державна бібліотека України для юнацтва». Проєкт здійснюється за підтримки Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства культури і туризму України, Міністерства освіти і науки України, Національної спілки письменників України. Проєкт розроблено для двадцяти чотирьох обласних бібліотек України для юнацтва. Загальний бюджет проєкту «З книгою у серці» становить 1 000 000 гривень. Загальне наповнення проєкту — 12 000 примірників: навчальні, енциклопедичні, довідкові, методологічні та фахові видання, книги сучасних українських авторів. Передача літератури супроводжується соціально-громадськими заходами з акцентом на популяризацію читання та повагу до книги, котрі широко висвічуються в пресі.
8 квітня 2010 року пройшла передача першого набору книг (500 примірників) «Державній бібліотеці України для юнацтва» (Київ). З ініціативи Благодійного фонду Влади Прокаєвої «Обдаровані діти — майбутнє України» була проведена прес-конференція та організований диспут на тему «Чому українська молодь читає менше?». В обговоренні брали участь: Георгій Саприкін — директор державного закладу «Державна бібліотека України для юнацтва»; Влада Прокаєва — Президент та засновниця Благодійного фонду «Обдаровані діти — майбутнє України», радник Міністра у справах сім'ї, молоді і спорту; Василь Шкляр — заступник голови «Національного союзу письменників України»; Олександр Афонін — президент Української асоціації видавців; Раїса Сорочинська-Кириленко — Народний депутат України, заслужений лікар; Олег Яценківський — Відповідальний секретар Національної комісії України у справах ЮНЕСКО; Ольга Сумська; Іван Драч; Іван Малкович. В ході дискусії додатково були розглянуті питання: невідповідності бібліотечних фондів запитам сучасності, відсутності суттєвої підтримки з боку держави, застарілої системи заохочень сучасної молоді до читання. Книги (500 примірників) було передано Київській обласній бібліотеці для юнацтва, Херсонській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Б. Лавреньова, Житомирській обласній бібліотеці для юнацтва, Львівській обласній бібліотеці для юнацтва, Дніпропетровській обласній бібліотеці для юнацтва ім. М.Свєтлова, Луганській обласній бібліотеці для юнацтва та Ужгородській обласній бібліотеці для юнацтва.

Проєкти

Зірки. З книгою в серці 
Мета і завдання проєкту: Сприяння формуванню моди на читання серед молоді, завдяки залученню до проєкту популярних артистів, зірок телебачення,

Промо-акція «1 000 000 думок про книгу» 
Всеукраїнська промо-акція «1 000 000 думок про книгу» — відкрита акція, підсумки якої були підведені після 25 серпня 2011 р., проводилась як творче змагання дітей, молоді та дорослих в усіх адміністративно-територіальних одиницях України. Партнер Промо-акції — «Комсомольская правда в Украине».
Метою Промо-акції «1 000 000 думок про книгу» є привернення громадської уваги до проблеми кризи читання серед молоді, популяризація книги та заохочення молоді до систематичного читання. А також виховання дітей та підлітків, як покоління, яке цікавиться читанням та орієнтується на високі ідеали культури і людяності. Промо-акція пройшла у 8 рубриках. У кожній рубриці обрано одне призове місце. Учасники надсилали на адресу газети «Комсомольская правда в Украине» індивідуальні роботи із заповненими анкетами

Підтримай юний талант 
«Підтримай юний талант» — програма Фонду, що реалізується з дня його заснування (з 2007 року).
Мета і завдання програми:
 Пошук і заохочення розвитку талановитих дітей, зокрема сиріт і дітей-інвалідів, їх підтримка та залучення уваги громадськості до проблематики даної категорії.
 Придбання і передача дитячим будинкам, інтернатам необхідних матеріалів та інструментів для занять художньою і прикладних творчістю.
 Проведення всеукраїнських, регіональних і місцевих програм, концертів, фестивалів за участю талановитих дітей України.
Реалізація програми: З 2009 року Фонд щомісячно надає 10 стипендій для найкращих учнів Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернат ім. Лисенка. Стипендії є неабияким заохоченням вихованців школи до навчання та досягнення якнайвищого результату. У 2010-му Фондом здійснена закупка та передача музичних інструментів — литавр (вартість — 90 000 гривень). Також Фонд закупив і передав школі-інтернату концертне та музичне обладнання (колонки, мікшерський пульт та інше) на суму 20 000 гривень і пюпітри на суму 30 000 гривень. У серпні 2010-го перед початком нового навчального року Фонд подарував школі-інтернат 10 комп'ютерів. Впродовж років роботи Фонду проведено фінансування участі юних вихованців школи у міжнародних музичних конкурсах. Кошти витрачались на проїзд, оформлення документів, візову платню, розташування у готелі, харчування юних музикантів і членів їх родин. У 2008-му фондом було перераховано 25 000 гривень братам Гандій, які брали участь у телешоу «Танцюю для тебе» телеканалу «1+1». У 2009-му Фонд подарував учаснику програми «Танцюю для тебе» Роману Геро 25 000 гривень на придбання флейти. У вересні 2010 року родині юного музиканта фондом були передані кошти у сумі 10 600 гривень для поїздки на міжнародний фестиваль. Завдяки підтримці та дарунку хлопчик переміг на 5-му міжнародному конкурсі музичних виконавців «Citta di Asti» (Італія). За сприяння Фонду у вересні 2010 року переможець конкурсу «Євробачення», співак та скрипаль Олександр Рибак і заслужений артист України Віталій Козловський провели майстер-клас і прочитали лекцію на тему «Мій шлях до успіху» для вихованців Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернат ім. Лисенка та виступили зі своїми піснями.
У лютому 2010 року Благодійний фонд Влади Прокаєвої «Обдаровані діти — майбутнє України» та дизайнер одягу Айна Гассе об'єднали зусилля для допомоги юним музикантам. Вони спільно створили 15 авторських кофтин під новим брендом «Aina & Vlada» та влаштували аукціон, де продали усі лоти та виручили 120 000 гривень. Кошти пішли на придбання пюпітрів для Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернат ім. Лисенка при Національній музичній академії України, а також для побутових приладів та меблів.

Проєкт: Всеукраїнський конкурс-фестиваль «На Святого Миколая творча іскорка палає» 
Всеукраїнський конкурс-фестиваль «На Святого Миколая творча іскорка палає» покликаний на виявлення талановитих та обдарованих дітей України, їх заохочення та сприяння подальшому розвитку. Залучення юних талантів до активної участі у духовному та мистецькому житті країни. Підвищення загального культурно-освітнього та духовного рівня. Конкурс-фестиваль проходить один раз на два роки. 12 грудня 2009 року пройшов перший конкурс-фестиваль «На Святого Миколая творча іскорка палає» у Колонній залі КМДА. Учасники: діти 3-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів із усієї України. Номінації конкурсу: «Найкращий малюнок», «Найкраща вишиванка», «Найкращий вірш», «Найкращий виріб з природного матеріалу» та «Найкращий лист Святому Миколаю». У кожній номінації існують три призові місця, а також — 200 робіт-лауреатів. Організаторами заходу є: Благодійний Фонд Влади Прокаєвої «Обдаровані діти-майбутнє України», Громадська неприбуткова організація «Громадська асоціація «Добробут і Єдність», Національна бібліотека України для дітей. Конкурс проходить під патронатом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Київської міської державної адміністрації та за сприяння Міністерства культури і туризму України, Міністерства освіти і науки України.

Школа успіху 
Мета і завдання програми: Програма проводиться на базі шкіл-інтернатів і Національної бібліотеки України для дітей. У рамках програми проходять майстер-класи успішних людей та навчальні тренінги за участю викладачів, відомих людей, провідних фахівців різних напрямів, які знайомлять дітей та молодь з особливостями різних професій і навчають, як досягти успіху в житті за допомогою власної роботи. Також у рамках програми проходять заняття в імідж-класі, де підлітки навчаються стежити за собою, правильно позиціонувати себе в суспільстві. Старшокласники отримують практичні знання про те, як відкрити і вести свою справу. Як результат, долучені до програми діти (близько 10 000 вихованців шкіл-інтернатів) стали більш соціально-адаптовані, у них з'явилася віра в себе і власні можливості, необхідні для подальшого самостійного життя. Свої майстер-класи вже прочитали відомі особистості країни, котрі досягли у своїй професії найбільших висот. Серед них — Ольга Сумська, Тетяна Гончарова, Андре Тан, Інна Цимбалюк, Віталій Козловський, Андрій Джеджула, Аліна Гросу, Євгенія Гапчинська, Олександр Рибак та багато інших.

Я — Берегиня 
Мета і завдання програми: Забезпечення дівчат-підлітків з найнезахищеніших соціальних груп суспільства та сиріт необхідними знаннями та навичками для гідної адаптації у самостійному дорослому житті. Підвищення їх віри в себе та самооцінки для суттєвого зниження рівня соціальної напруги та злочинності. Початок реалізації проєкту — вересень 2010 р. Проєкт розрахований на дівчат-учениць 9-11 класів шкіл-інтернатів, ПТУ, дитячих будинків, загальноосвітніх шкіл міста Києва з вразливих верств населення, а саме: сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти з малозабезпечених родин. До програми залучено 300 дівчат-підлітків. Програма соціальної адаптації для дівчат «Я-Берегиня» включає чотири блоки практичних занять: психологічні тренінги (теми: роль сучасної жінки в суспільстві, життєві ідеали та цінності дівчини, самооцінка та самоусвідомлення та інші), лекційні заняття з медичними працівниками (теми: статеве здоров'я дівчини, засоби контрацепції, небезпека захворювань, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІД, небезпека ранніх абортів), імідж-студія (майстер-класи з догляду за собою, стилістика, косметологія, моделювання зачісок, етикет) та майстер-класи відомих жінок України про власний шлях до успіху, запорукою якого є віра в себе та наполеглива праця./ Програма розрахована на 3 місяці. До програми залучаються провідні спеціалісти у галузях косметології, медицини, підліткової психології, соціальні працівники та інші.

Примітки

Посилання 
 
 Українська правда Блоги http://blogs.pravda.com.ua/authors/lytovchenko/48c54cb21a2af/
 Український форум благодійників https://web.archive.org/web/20130119051531/http://ufb.org.ua/aboutus/kerivnuctvo/members/fond-vlady-prokayevoyi.htm
 http://ukrbiz.info/ua/listing.php?id=2253

Див. також 
 Асоціація благодійників України

Дитячі благодійні організації
Благодійні фонди
Благодійні організації України